Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji MercedesCup 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl francouzsko-polský pár Jérémy Chardy a Łukasz Kubot, který se rozhodl turnaje nezúčastnit.

Deblový titul si připsala nenasazená argentinsko-brazilská dvojice Facundo Bagnis a Thomaz Bellucci, když ve finále porazila pár tvořený polskými hráči Tomaszem Bednarekem hrajícího po boku Mateusze Kowalczyka. Po rovnocenném zisku prvních dvou setů 2–6 a 6–4, rozhodl o vítězi až závěrečný supertiebreak nejtěsnějším poměrem míčů 11–9. Oba šampióni tak premiérové finále čtyřhry na okruhu ATP Tour proměnili v titul. Pro Bellucciho to byl, po třech singlových výhrách, celkově čtvrtý turnajový triumf-

Vítězná dvojice v úvodním kole přehrála španělský druhý pár světa Marcel Granollers a Marc López.

Nasazení párů 
  Marcel Granollers /  Marc López (1. kolo)
  Andre Begemann /  Martin Emmrich (1. kolo)
  Jamie Murray /  John Peers (1. kolo)
  Dustin Brown /  Paul Hanley (semifinále)

Pavouk 

| RD2-score08-1=77
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=[10]

| RD3-seed01=
| RD3-team01= F Bagnis   T Bellucci
| RD3-score01-1=63
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=[10]
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= D Brown   P Hanley
| RD3-score02-1=77
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=[6]

| RD3-seed03=WC
| RD3-team03= A Beck   M Berrer
| RD3-score03-1=
| RD3-score03-2=
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

Stuttgart Open
Tenis v Německu v roce 2013
ATP World Tour 2013